А́лвес, також А́лвеш і А́лвіс () — португальське слово, яке може бути ім'ям, прізвищем, назвою географічних об'єктів. При перекладі з бразильського варіанту португальської мови використовуються написання Алвіс (для географічних назв) і Алвес (для деяких персоналій). Для португальської мови використовується варіант Алвеш.

Персоналії 

 Алоїзіо Пірес Алвес — бразильський футболіст
 Афонсо Алвес (1981) — бразильський футболіст.
 Бруну Алвеш (1981) — португальський футболіст.
 Даніель Алвес (1983) — бразильський футболіст.
 Магно Алвес (1976) — бразильський футболіст, нападник.

 Луїс Алвіс ді Ліма і Сілва (1803—1880) — бразильський воєначальник, маршал Бразилії.
 Жоао Алвес ді Ассіс Сілва (Жо) (1987) — бразильський футболіст.

Португальські прізвища